The Greater Call – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Essanay
 The Greater Call – cortometraggio del 1913 diretto da O.A.C. Lund